Donnet puede hacer referencia a:

 Bruno Donnet (1970-), periodista francés;
 Ferdinand-François-Auguste Donnet (1795-1882), arzobispo y cardenal francés;
 Jean-Baptiste Donnet (1923-2014), químico francés;
 Jean-Luc Donnet, psicoanalista francés;
 Jérôme Donnet (1885-1953), industrial aeronáutico y automovilístico suizo;
 Marc Donnet-Monay (1971-), humorista suizo;
 Martial Donnet (1956-), esquiador alpino suizo;
 Matías Donnet (1980-), futbolista argentino;
 Michel Donnet (1917-2013), aviador belga;
 Pierre-Antoine Donnet (1953-), periodista francés;
 Donnet-Denhaut, empresa francesa y modelo de hidroaviones (1915-1919);
 Donnet-Lévêque, empresa aeronáutica francesa (1912-1913);
 Donnet-Zédel, empresa automotriz francesa (1919-1934).